Zawisza Czarny z Garbowa herbu Sulima (ok. 1370–1428) – rycerz
 Artur Zawisza Czarny – działacz niepodległościowy, uczestnik powstania listopadowego.
 August Zawisza Czarny  – właściciel dóbr ziemskich 
 Zawisza Czarny – dramat Juliusza Słowackiego
 s/y Zawisza Czarny (1934) – żaglowiec szkoleniowy ZHP (1934–1939)
 s/y Zawisza Czarny (1961) – żaglowiec szkoleniowy ZHP

Zobacz też 
 Zawisza